Ха Сок Чжин (, род. 5 марта 1982 года, Сеул) — южнокорейский актёр и модель. Известен по ролям в телесериалах «Акула» (2013), «Легендарная ведьма» (2014), «Пьющие в одиночестве» (2016) и «Сияющий офис» (2017).

В 2008 году выиграл премию SBS Drama Awards как Новая звезда.

Биография
Ха Сок Чин родился 10 февраля 1982 года в Сеуле, Республика Корея. С детства мечтал стать актёром, но по настоянию семьи поступил на машиностроительный факультет Университета Ханян. Через год обучения прошёл обязательную военную службу. После завершения учёбы Сок Чин начал работать инженером.

Карьера
В 2005 году Ха Сок Чин дебютировал в качестве модели, снявшись в рекламе авиакомпании Korean Air. В том же году снялся в двух музыкальных клипах «As We Live» and «Sin and Punishment» трио SG Wannabe.

Получив необходимый первый актёрский опыт, Сок Чин начал ходить на прослушивания и получать маленькие роли.

В 2015 году Ха Сок Чин подписал контракт с агентством Maroo Entertainment.

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Развлекательные шоу

Музыкальные видео

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
Ха Сок Чин на сайте агентства Maroo Entertainment
Ха Сок Чин на сайте Instagram
Ха Сок Чин в Facebook

Фотомодели Республики Корея